Квалификације за главни жреб на Међународном првенству Хобарта 2011. у Хобарту (Аустралија) одржане су у периоду од 7.-9. јануара 2011.

Учествовале су 32 тенисерке из 19 земаља.

За квалификације специјалну позивницу организатора (WC) добиле су:
  Абигејл Спирс
  Изабела Холанд
  Моника Вејнерт
  Ешлинг Самнер

Списак носилаца 

 Број у загради означава пласман на ВТА ранг листи од 3. јануара 2011.

Резултати квалификација

Прва група

Друга група

Трећа група

Четврта група 

За главни турнир су се квалификовале

  Олга Говорцова
  Тамира Пашек
  Алберта Бријанти
  Магдалена Рибарикова

Види још 
 Мурила Хобарт интернашонал

Спољашње везе 
 Резултати

Међународно првенство Хобарта
Тенис 2011.